Steinkammer bezeichnet:

 eine Kammer aus Stein; siehe Steinkiste (Grabmal)
 Steinkammer (Hessischer Landrücken), Berg im Landkreis Fulda, Hessen